Les Petites Bourrettes est un groupe de musique français.
Après avoir changé en  pour « LPB Club », le groupe choisit finalement de revenir à son premier nom, vers la fin de l'année 2009.

Historique 
Le groupe enregistre son premier album en   en formule acoustique, basse poubelle, quelques cuivres, un harmonica et deux chanteurs. L’identité est posée. Le groupe démarche avec ce premier album et met le pied sur le Bateau El Alamein (Paris), qui , où jouent aussi les Fatals Picards, les Blérots de R.A.V.E.L. , Oldelaf et M. D.

 Comme des rois (2004) :
« Comme des Rois… » sort en 2004 et . . En même temps, Les Petites Bourrettes entrent  dans le Label Adone créé par Ivan des Fatals Picards et géré par Aurélie Thuot. .

 Bam Bam (2006) :
En 2006, sort « Bam Bam », le troisième album, avec lequel Les Petites Bourrettes sont sélectionnés pour participer au  de La Rochelle. En juillet de la même année, ils jouent sur la scène de l’Horloge et font assoir les  présentes pour finir le concert en acoustique au milieu de la foule. .

 Bagarre générale (2007) :
Dans la foulée, le groupe sort un live, Bagarre générale, enregistré à Paris à la Scène Bastille. .

 LPB club (2009):
Fin 2008, . , ils sortent un nouvel album :  « LPB Club ». Les Petites Bourrettes mélangent du rock et de la pop. La tournée qui s'ensuit amènera Les Petites Bourrettes à jouer en Europe (Autriche, Hongrie, Belgique, etc.).

 Peinture fraîche (2011) :
Le groupe en 2010 se met à l’écriture d’un nouvel album Peinture Fraîche.

En 2012, Les Petites Bourrettes fêtent leurs dix ans de scène. Par ailleurs, certains membres du groupe commencent à travailler sur d'autres projets. Steban et Rémy travaillent sur le groupe Je Vous Déteste, Ale tourne de plus en plus avec Oldelaf et Yohan écrit des sketches pour la télévision. En 2013, Ale et Yohan décident d’arrêter l’aventure Les Petites Bourrettes. . Dans la foulée, le groupe quitte le Label Adone.

 Essaie encore (2016)
François et Philippe en 2014 et Robin en 2015 rejoignent l’aventure. Le groupe se lance dans l’écriture d’un nouvel album tout en continuant à jouer sur scène.

L’album Essaie Encore  est le fruit d’un travail collectif.

Pour la musique, Les Petites Bourrettes confient la réalisation de l’album à Alexis Campet, compagnon de route.

Composition 
 Le groupe est composé de 5 artistes
 Rémy Papin (2001-…) : basse, poubelle, saxophone, chœurs.
 Stéphane Gaugain (2001-…) : chant, harmonica, accordéon, trompette et guitare

 Yohan Zaoui (2001-2012) : guitare, chant remplacé en 2011 par François N’Guyen
 Alexandre Zapata (2001-2012) : guitares, poubelle, basse remplacé en 2012 par Philippe Miro
 Mikael DeMatos (2001-2005) : batterie remplacé par Manu Garcia entre 2005 et 2008, Nicolas Lepin (2008-2015) et Robin Bétélu (2015-…)

Discographie 
Totalement indépendants au début, ils ont autoproduit leurs deux premiers albums via leur propre label indépendant : [Maximumum Bourrettes.

Liens externes

Notes et références 

Groupe musical de Paris